Мирогоща — топоним:

Россия 

Мирогоща — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

Украина 

Мирогоща — остановочный пункт на линии Каменица-Волынская – Кременец Львовской железной дороги.

См. также 

Мирогоща Первая
Мирогоща Вторая